Zasada proliferacji w sformułowaniu Paula Feyerabenda brzmi następująco:
 Wymyślaj i opracowuj teorie niezgodne z zaakceptowanym punktem widzenia, nawet jeśli ten ostatni jest wysoce potwierdzony i ogólnie przyjęty.

Tak rozumiana zasada proliferacji leży u podstaw pluralizmu teoretycznego, dla którego przeciwnym stanowiskiem jest monizm teoretyczny.

Literatura 
 Paul Feyerabend, Przeciw metodzie, Wydawnictwo SIEDMIORÓG, Wrocław 1996
 Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "RRR 35", Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1998,
 Kazimierz Jodkowski, Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm, wersja wirtualna: 1,
 Kazimierz Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, „RRR” 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej, Lublin 1990.

Filozofia nauki